Banner steht für:

 Werbebanner, eine Grafik im World Wide Web
 Banner (Druck), ein großflächiger Druck
 Banner (Fahne), eine Fahne mit einem Hoheitszeichen oder Wappen
 Banner (militärischer Verband), eine taktische Einheit mittelalterlicher Heere
 Banner (Innere Mongolei), eine Verwaltungseinheit im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Banner Batterien, österreichischer Batteriehersteller
 Banner Records, US-amerikanisches Plattenlabel

Banner ist der Familienname folgender Personen:
 Bejean Banner (* 1991), deutscher Schauspieler
 Bob Banner (1921–2011), US-amerikanischer Fernsehproduzent und -regisseur
 Catherine Banner (* 1989), britische Fantasy-Autorin
 David Banner (* 1974), amerikanischer Rapper und Produzent
 Delmar Banner (1896–1983), britischer Maler

 Gerhard Banner (1932–2020), deutscher Verwaltungswissenschaftler
 James Banner (* 1991), britischer Jazzmusiker
 János Banner (1888–1971), ungarischer Prähistoriker
 Jérôme Le Banner (* 1972), französischer Kampfsportler
 Jill Banner (1946–1982), US-amerikanische Schauspielerin
 John Banner (1910–1973), österreichischer Schauspieler
 Larry Banner (* 1936), US-amerikanischer Turner
 Marcus Banner (* 1977), deutscher Autor, Informatiker und Unternehmer
 Penny Banner (1934–2008; eigentlich: Mary Ann Kostecki), US-amerikanische Wrestlerin

Vorname:
 Banner Johnstone (1882–1964), britischer Ruderer

Banner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Banner (Alabama), im Etowah County – nicht mehr existent
 Banner (Cleburne County, Arkansas)
 Banner (Van Buren County, Arkansas) – nicht mehr existent
 Banner (Idaho), im Boise County
 Banner (Illinois), im Fulton County
 Banner (Kings County, Kalifornien) – nicht mehr existent
 Banner (San Diego County, Kalifornien)
 Banner (Kentucky), im Floyd County
 Banner (Mississippi), im Calhoun County
 Banner (Missouri), im Iron County
 Banner (Ohio), im Jackson County
 Banner (Oklahoma), im Canadian County
 Banner, früherer Name von Elmore City (Oklahoma) im Garvin County
 Banner (Virginia), im Wise County
 Banner (Washington), im Kitsap County
 Banner (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Banner (Wyoming), im Sheridan County
 Banner Crest, im Nevada County, Kalifornien
 Banner Elk, im Avery County, North Carolina
 Banner Hill Estates, im Salt Lake County, Utah
 Banner Hill, im Unicoi County, Tennessee
 Banner Mills, im Parke County, Indiana
 Banner Oaks, im Hillsborough County, Florida
 Banner Springs, im Fentress County, Tennessee
 Banner County, Verwaltungseinheit in Nebraska

weitere geografische Objekte:
 Banner Branch, Fließgewässer im Stokes County, North Carolina
 Banner Fork, Fließgewässer im Harlan County, Kentucky
 Banner Wash, Fließgewässer im Pima County, Arizona
 Banner Mines, Mine im Jefferson County, Alabama
 Banner Mountain Mine, Mine im Nevada County, Kalifornien
 Banner New Mine, Mine im Jefferson County, Alabama
 Banner Queen Mine, Mine im San Diego County, Kalifornien
 Banner Shaft Mine, Mine im Jefferson County, Alabama
 Banner Mine State Wildlife Management Area, Park im Warren County, Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Banner Elk Hotel, in Banner Elk, North Carolina, ID-Nr. 00001182
 Banner Hereford Farm, in Scranton, Kansas, ID-Nr. 98000659

Siehe auch:
 Banner Creek
 Banner Lake
 Banner Township
 Reichsbanner
 Rotes Banner